Ermittler steht für:
 Person in einem Ermittlungsverfahren
 Detektiv

Der Ermittler steht für:
 Der Ermittler, deutschsprachige Krimiserie

Die Ermittler steht für:
 Die Ermittler – Nur für den Dienstgebrauch, deutscher Fernsehfilm, 2016